Айзенштат — фамилия. Известные представители:

 Айзенштат, Александр (род. 1951) — художник и религиозный деятель.
 Айзенштат, Геннадий Исаакович (род. 1948) — советский и российский учёный, профессор кафедры полупроводниковой электроники Томского университета.
 Айзенштат, Давид Самуилович (Самойлович) (1880—1947) — библиофил и книгоиздатель, публицист, основатель и директор «Книжной лавки писателей» в Москве.
 Айзенштат, Мария Маврикиевна (урождённая Гиршман, 1883—1965) — адвокат, историк-публицист, переводчик, жена Д. С. Айзенштата.
 Айзенштат, Сидней (1914—2005) — американский архитектор.

См. также

Примечания